Dans la langue des spécialistes d'architecture rurale, la longère est une habitation rurale étroite, à développement en longueur selon l’axe de la faîtière, aux accès généralement en gouttereau. Le terme a aussi le sens de « mur gouttereau ».
 En agriculture, dans le Centre Ouest de la France, la longère est une bande de terre ou de pré longue et étroite, en bordure d'un chemin ou d'un bois.
 En Basse-Normandie, une longère est aussi une barre verticale dans une barrière.